Molekulska formula -{C20H26N2O}- se može odnositi na:

 Ibogain
 Tabernantin
 Vikvalin